Oberkirchen steht für folgende Orte:

in Deutschland:
 Oberkirchen (Freisen), Ortsteil der Gemeinde Freisen, Landkreis St. Wendel, Saarland
 Oberkirchen (Schmallenberg), Ortsteil der Stadt Schmallenberg, Nordrhein-Westfalen

in Österreich:
 Oberkirchen (Gemeinde Hollenstein), Katastralgemeinde und Ortschaft von Hollenstein an der Ybbs, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Oberkirchen (Gemeinde Groß Gerungs), Katastralgemeinde der Stadtgemeinde Groß Gerungs, Bezirk Zwettl, Niederösterreich

Siehe auch:
 Oberkirche
 Obernkirchen